Hometown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hometown (Illinois)
Hometown (Pennsylvania)
Hometown (televisieserie) Amerikaanse televisieserie die liep van 22 augustus 1985 t/m 15 oktober 1985.
Hometown (boyband), Ierse boysband